Волхонщинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Волхонщинское сельское поселение — входит в Пензенский район Пензенской области
 Волхонщинское сельское поселение — входит в Ржаксинский район Тамбовской области